László Polgár ist der Name folgender Personen:

* László Polgár (Pädagoge) (* 1946), ungarischer Pädagoge
 László Polgár (Sänger) (1947–2010), ungarischer Sänger (Bass)